Władimir Pietrow (1896–1966) – rosyjski reżyser
 Władimir Pietrow (1907–1991) – rosyjski dyplomata
 Władimir Pietrow (ur. 1947) – rosyjski hokeista